«Ягеллония» () — польский профессиональный футбольный клуб из города Белосток. Основан в 1920 году. Домашние матчи проводит на «Городском стадионе» общей вместимостью 22 386 зрителей. Действующий участник Экстракласса, высшей лиги чемпионата Польши по футболу.

Клуб назван в честь легендарного князя Литовского и короля Польши Владислава II Ягайло (), основателя династии Ягеллонов.

История

История названий 

 1920—1932 — «ВСК»
 1932—1935 — «БСК Ягеллония»
 1935—1945 — «ВСК Ягеллония»
 1946—1948 — «ПКС Мотор Белосток»
 1948—1949 — «СК Белосток Вице»
 1949—1951 — «Звонковец»
 1951—1955 — «Будовлани»
 1955—1973 — «Ягеллония Будовлани»
 1973—1999 — «МСКБ Ягеллония Белосток»
 1999—2003 — «Ягеллония—Версал Подляский»
 2003— — «ССА Ягеллония Белосток»

Состав

Достижения клуба 
 Экстракласса
  Вице-чемпион (2): 2016/17, 2017/18
  Бронзовый призёр (1): 2014/15
 Первая лига
  Чемпион (1): 1986/87
  Второе место (2): 1991/92, 2006/07
  Третье место (3): 1985/86, 1990/91, 2005/06
 Кубок Польши
  Победитель (1): 2009/10
  Финалист (2): 1988/89, 2018/19
 Суперкубок Польши
  Победитель''' (1): 2010

Статистика выступлений с 2006 года 

 С команды снято десять очков из-за обвинений в возможном участии руководства клуба в коррупционных махинациях.
 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Тренеры клуба 

  Ришард Каралус (1995—1996)
  Леонард Александрув (1996—1997)
  Анджей Качевский (1996—1997)
  Петр Вишняк (1997)
  Мирослав Мойсюшко (1997)
  Альгимантас Любинскас (1998)
  Гжегош Шершенович (1998—1999)
  Ярослав Бартновский (1999)
  Витольд Мрозевский (1999—2000)
  Тадеуш Гашиньский (2000—2001)
  Войцех Лазарек (2001—2002)
  Витольд Мрозевский (2002—2004)
  Мирослав Дымек (2004)
  Адам Навалка (2004—2006)
  Юрий Шаталов (2006)
  Мирослав Дымек (2006)
  Ришард Тарасевич (2006—2007)
  Артур Платек (2007—2008)
  Стефан Бялас (2008)
  Михал Пробеж (2008—2011)
  Чеслав Михневич (2011)
  Томаш Хайто (2012—2013)
  Петр Стойковец (2013—2014)
  Михал Пробеж (2014—2017)
  Ирениуш Мамрот (2017—2019)
  Ивайло Петев (2019—2020)
   (2021—)

Рекордсмены клуба

По количеству матчей

Ультрас 
Ультрас «Ягеллонии» имеют дружеские отношения с ультрас клубов «Спартак» Москва, «Неман» Гродно.

Известные игроки 

  Томаш Франковский
  Радослав Соболевский
  Эузебиуш Смолярек
  Томаш Валдох
  Камиль Гросицкий
  Гжегож Сандомерский
  Марцин Буркхардт
  Кшиштоф Лонгевка
  Лукаш Залуска
  Ваан Геворгян
  Лукаш Навотчиньский
  Мацей Макушевский
  Томаш Бандровский
  Роберт Щот
   Тиагу Ционек
   Святослав Петренко
  Виктор Сокол
  Сергей Солодовников
  Егор Зубович
  Вальдас Каспаравичюс
  Андрюс Скерла
  Даинюс Сауленас
  Владимир Куколь
  Младен Кашчелан
  Родней
  Эвертон
  Майкон Калижури
  Михаэль Гевара
  Роберт Арзуманян

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.jagiellonia.net
 https://web.archive.org/web/20080704054307/http://e-jagiellonia.com/
 http://www.jagiellonia.neostrada.pl
 https://web.archive.org/web/20150801123041/http://jagavideo.net/

Футбольные клубы Польши
ФК «Ягеллония» Белосток
Спорт в Белостоке